Krška ist der Name von:

Orten:
 Krška jama, slowakischer Name der Krka-Höhle

Personen:
 David Krška (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Pavol Krška (* 1949), slowakischer Komponist
 Robert T. Krska (1936–2015), US-amerikanischer Politiker, Mitglied des Repräsentantenhauses von Illinois

Siehe auch:
 Krškany, slowakische Gemeinde